Plaats in Indonesië
 Sukanalu (Barusjahe), een plaats in het bestuurlijke gebied Karo in de provincie Noord-Sumatra
 Sukanalu (Naman Teran), een plaats in het bestuurlijke gebied Karo in de provincie Noord-Sumatra